Лаздиньш:

 Лаздиньш, Артис (род. 1986) — латвийский футболист.
 Лаздиньш, Артур (род. 1997) — латвийский теннисист.
 Лаздиньш, Харий (1910—1986) — латвийский футболист.
 Лаздиньш, Эрик Аугустович (1914—1997) — латвийский и советский шахматный композитор.

См. также 
 Лаздинс, Рэй (род. 1964) — канадский дискобол.